André Ducasse est un physicien français né en 1940, spécialiste des lasers et de l'optique non linéaire.

Biographie 
Ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique (1961-1965, Section A'1 - physique), il obtient en 1968 le doctorat de spécialité () en physique mention chimie-physique option optique moléculaire à l'Université de Bordeaux grâce à une thèse intitulée Étude des variations de populations des niveaux d'énergie du néon sous l'influence de l'émission induite et le doctorat d'État ès sciences physiques en 1978 grâce à une thèse intitulée Les lasers à colorant continus. Leur application à la spectroscopie d'absorption saturée, coécrite avec Bernard Couillaud. Il a fait la plus grande partie de sa carrière à Bordeaux en tant qu'enseignant-chercheur. Il fut à l'origine du Centre lasers intenses et applications et a été directeur du Centre de physique moléculaire optique et hertzienne de l'Université Bordeaux-I. En 1999, il est nommé directeur général de SupOptique (Institut d'optique théorique et appliquée), où il est également professeur des universités. Il prend sa retraite en 2003.

André Ducasse est actuellement président de l'association Aquitaine Lasers Photonique et Applications (Alpha) qui regroupe les acteurs de la filière optique et laser en Aquitaine. Elle est la structure de gouvernance du pôle de compétitivité « Route des Lasers ».

Liens externes 
 

Physicien français
Naissance en novembre 1940
Physicien optique
Élève de l'École normale supérieure Paris-Saclay
Directeur général de l'École supérieure d'optique
Docteur de l'université de Bordeaux
Enseignant à l'université de Bordeaux